Партия в музыке:
 Партия — раздел в музыке сонатной формы.
 Партия — часть партитуры многоголосного сочинения, исполняемая определённым певческим голосом или инструментом.

Литература